Hyde County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Hyde County (North Carolina)
Hyde County (South Dakota)